17-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1977 () проводился в городе Галифакс (Новая Шотландия) c 27 февраля по 4 марта 1977 года. В провинции Новая Шотландия чемпионат проводился во 2-й раз, в Галифаксе — во 2-й раз.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавляла скип Myrna McQuarrie, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Nini Mutch), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Heather Kerr).

Впервые в чемпионате участвовала команда, представлявшая Северо-Западные территории и территорию Юкон.

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1977

1977
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Спорт в Канаде в 1977 году
Февраль 1977 года
Март 1977 года